Юлдыбай:

 Юлдыбай — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана
 Юлдыбай — башкирское имя.